Ровенский — топоним и фамилия:

Фамилия 
 Ровенский, Василий Григорьевич (1906—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ровенский, Николай Степанович (1926—1995) — русский советский литературовед, специалист по советской казахской литературе.

Населённые пункты 
 Ровенский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Ровенский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.
 Ровенский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Ровенский — посёлок в Белевском районе Тульской области.

См. также 
 Ровинский